Генриховка — название населённых пунктов на Украине:

 Генриховка — до 1946 года название села Андреевка в Пулинском районе Житомирской области.
 Генриховка — до 1946 года название села Подмогилка в Городокском районе Львовской области.